Tokio — дебютный студийный альбом группы TOKiO, издан в 2004 году.

Об альбоме 
Tokio предшествовали появление группы, обретение ею известности благодаря песням «Снег», «Звезда», «Сердце», вошедшим в альбом, получение премии «Музыкальное открытие года» на фестивале Максидром-2003. Раскруткой альбома занималась компания «Кушнир Продакшн». Презентация альбома прошла 17 марта 2004 года в клубе Б2. Альбом оказался достаточно популярным, но не везде был встречен «на ура»: некоторые критики и журналисты посчитали, что стиль песен, а равно как и альбом группы напоминает стилистику группы Мумий Тролль. Солист — Ярослав Малый.

Список композиций 
 «Снег» 3:15
 «Сердце» 3:59
 «Звезда» 3:41
 «Только ты» 5:12
 «Пальцы-наручники» 4:37
 «Белый снег Антарктиды» 5:13
 «Помоги мне» 5:50
 «Москва» 3:40
 «To be number one» 6:08
 «По венам» 3:14
 «Сердце» (Remix) 4:57
 «Снег» (Remix) 4:15

Примечания

Ссылки 
 Об альбоме на официальном сайте группы
 Об альбоме на сайте Music Library

Альбомы группы «ТОКИО»
Дебютные альбомы 2004 года